Le patronyme néerlandais Dhaenen est une forme flatteuse du prénom Daniel. 

Il peut se décliner avec le suffixe -s indiquant une fiiation : Dhaenens.

Personnalités
Rudy Dhaenens (1961-1998), ancien coureur cycliste belge.
Valentijn Dhaenens (1976-), acteur belge.

Divers
Grand Prix Rudy Dhaenens

Voir aussi

Patronyme néerlandais